Greyhound Bus Station, Greyhound Bus Terminal oder Greyhound Bus Depot steht für:

 Greyhound Bus Station (Montgomery, Alabama)
 Greyhound Bus Station (Cleveland, Ohio)
 Greyhound Bus Station (Jackson, Tennessee)
 Blytheville Greyhound Bus Station, Blytheville, Arkansas
 Greyhound Bus Terminal (Evansville, Indiana)
 Greyhound Bus Depot (Columbia, South Carolina)
 Dixie Greyhound Bus Lines Complex, Memphis, Tennessee

Siehe auch:
 Greyhound Lines, Fernbuslinienunternehmen in Nordamerika